La protection se rapporte à l'action de protéger, de défendre un objet ou un être vivant, c'est-à-dire de veiller à ce qu’il ne lui arrive point de mal.

 La protection est la première action à entreprendre en cas d'accident ou de malaise, voir l'article Protection (premiers secours).
 Dans le domaine linguistique, l'homme peut veiller à la protection de la langue (voir Académie française et francophonie).
 Dans le domaine social, l'homme peut veiller à une protection sociale responsable.
 Dans le domaine environnemental, l'homme peut veiller à la protection de l'environnement.
 Dans le domaine des risques naturels, la protection civile aide les populations.
 Dans le domaine culturel, l'homme peut veiller à la protection du patrimoine culturel.
 Dans les domaines de la vie privée, de la communication et de l'informatique, l'homme peut veiller à une protection contre toute fuite d'information.
 Dans le domaine de la biodiversité, l'homme peut veiller à la protection des animaux.
 En droit du travail français, certains salariés bénéficient d'une protection contre le licenciement.
 En escalade, les protections regroupent les dispositifs visant à atténuer les conséquences d'une chute.
 En chimie, la protection désigne la réaction chimique permettant d'introduire un groupe protecteur dans une molécule.
 Dans le domaine industriel, il s'agit de la protection intellectuelle qui regroupe la protection de la propriété industrielle, la propriété littéraire et la propriété artistique.

Culture 
 Protection, film canadien réalisé par Bruce Spangler en 2000.
 Protection, film américain réalisé par John Flynn en 2001.
 Protection, deuxième album du groupe Massive Attack (1994) et titre du premier morceau de cet album.

Toponyme 
 Protection, une municipalité américaine située dans l'état du Kansas.

Voir aussi 
 
 
 Surveillance
 Prévention